Serralha é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Sonchus oleraceus
 Sonchus tenerrimus
 Taraxacum

Ver também 
 Dente-de-leão

Ligações externas 
As serralhas do Brasil - Revista do Instituto Adolfo Lutz